Ко́свиг () — города в Германии:
 Косвиг (Анхальт) — в земле Саксония-Анхальт
 Косвиг (Саксония) — в земле Саксония